Brand von Moskau bezeichnet folgende historische Ereignisse:

Brand von Moskau (1547)
Brand von Moskau (1571)
Brand von Moskau (1752)
Brand von Moskau (1812)